Il doppio del Toray Pan Pacific Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Raquel Kops-Jones e Abigail Spears erano le detentrici del titolo, ma sono state battute al primo turno da Jelena Janković e Katarina Srebotnik.

Cara Black e Sania Mirza hanno sconfitto in finale Chan Hao-ching e Liezel Huber per 4-6, 6-0, [11-9].

Teste di serie

  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (semifinali)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (primo turno)

  Jelena Janković /  Katarina Srebotnik (quarti di finale) 
  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (quarti di finale)

Wildcard

  Dominika Cibulková /  Marina Eraković (primo turno)
  Arantxa Parra Santonja /  Kimiko Date-Krumm (primo turno)

  Kirsten Flipkens /  Petra Kvitová (ritirate, quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni

Toray Pan Pacific Open 2013
WTA Tour 2013